Uhlbach ist ein geographischer Name in Baden-Württemberg:

Orte:
 Uhlbach, Stadtteil von Stuttgart
 Uhlbach (Sulzbach-Laufen), Einzelhof im Ortsteil Sulzbach am Kocher, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ober- und Unter-Uhlbach, Wohnplätze des Stadtteils Oberkirnach, St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis

Gewässer:
 Uhlbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler gegenüber Spitzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall
 Uhlbach (Goldbach), linker Zufluss des Goldbachs in Rengershausen, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis
 Uhlbach (Hahnenklinge), linker Zufluss des Bachs durch die Hahnenklinge oder Hahnenbergklinge (zum Hambach) bei Uhlbach, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Uhlbach (Kirnach), rechter Zufluss der Kirnach bei Unter-Uhlbach, Stadtteil Oberkirnach, St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Uhlbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars über das Becken 3 des Hafens in Untertürkheim, kreisfreie Stadt Stuttgart

Siehe auch:
 Uhlenbach
 Ulbach